Мері Джо Фернандес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Сандрін Тестю.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Кіміко Дате з рахунком 3–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Кіміко Дате (фінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Маріанн Вердел-Вітмаєр (2-ге коло)
  Міріам Ореманс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995
1995 у французькому спорті